Le chrononyme « années de plomb » est employé dans plusieurs pays pour désigner des périodes de l'histoire contemporaine marquées par la violence politique.

Cette expression, notamment employée en Italie, trouve son origine dans le film de Margarethe von Trotta Les Années de plomb (Die bleierne Zeit), qui raconte l'histoire d'une membre de la Fraction armée rouge. Le film a été distribué en Italie sous le titre Anni di piombo, ce qui a popularisé cette expression pour désigner les années postérieures à 1968  marquées par la radicalisation des mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite, et par de nombreuses affaires de terrorisme.

Europe 

En Europe, les années de plomb désignent une période allant grossièrement de la fin des années 1960 à la fin des années 1980.

Amérique

États-Unis 

Aux États-Unis, des groupes tels que les Weathermen ou l'Armée de libération symbionaise (SLA) participeront à des attentats contre des cibles variées, rejoignant ainsi les pratiques de propagande par le fait adoptées par une minorité du mouvement anarchiste à la fin du .

Amérique latine 
 Brésil : avec la  qui a sévi durant 20 ans de 1964 à 1984, à partir d'un coup d'État (1964), appuyée sur la pratique de la torture et un phénomène de .

 Chili : le coup d'État du 11 septembre 1973 d'Augusto Pinochet fait rentrer le Chili dans les années de plomb, dont l'épisode le plus connu reste l'opération Condor, où la plupart des dictatures d'Amérique latine coopèrent pour traquer et assassiner les dissidents, souvent en les faisant « disparaître » (les desaparecidos) au cours de cette « guerre sale ».

 Argentine : la Triple A (Alliance anticommuniste Argentine) commet aussi une série d'attentats en liaison avec le pouvoir d'État, dirigé par Isabel Perón, la troisième femme de Juan Perón. La junte de Jorge Rafael Videla est ensuite une des participantes principales du plan Condor, et les membres de sa police secrète, dont certains ont été entraînés par des anciens de la guerre d'Algérie, participent ensuite à l'instruction de paramilitaires au Guatemala dans les années 1980.

Afrique

Algérie 
En Algérie, on distingue :
 Les années de braise : de 1939 à 1962, ce sont les années du militantisme politique, des sècheresse, des repressions coloniales et de la Guerre d'Algérie.
 Les années de plomb : de 1962 à 1989, juste après l'Affaire des wilayas, ce fut le temps du développement économique, de la mise sous silence de la population et de la dictature Boumédiène-Chadli.
 Les années de cendre : de 1989 à 1999, les temps de la très courte libéralisation du pays, de la montée du FIS, de la Guerre civile et des massacres. 
 Les années de la charrue : à partir de 1999, ce furent les années de la reconstruction après 10 ans de guerre civile, avec un régime autoritaire et corrompu.

Nigéria 
Au Nigéria, sous plusieurs régimes, une répression féroce s'installait à chaque fois ponctuée par des coups d'État successifs.

Guinée 
En Guinée sous le règne de Sékou Touré, la théorie du complot était omniprésente. Certaines personnes apprenaient qu'elles allaient être arrêtées par le biais de la radio. De nombreux Guinéens choisirent l'exil.

Maroc 

Période historique du Maroc contemporain marquée par la répression des opposants politiques sous le règne d'Hassan II. Au cours de cette période, le peuple marocain s'est révolté à plusieurs reprises contre le régime de Hassan , notamment dans les grandes villes (Casablanca, Fès, Rabat…), réclamant plus de démocratie, ou dans le Rif qui a connu de violentes émeutes.
Parmi les romans et témoignages d'anciens prisonniers de Tazmamart, terrible bagne du Sud marocain, on peut citer :
 Cellule  d'Ahmed Marzouki (Paris-Méditerranée) ;
 Tazmamort d'Aziz Binebine (Denoël) ;
 Années de plomb : Chronique d'une famille marocaine de Sietske de Boer (Le Fennec).

Asie

Japon 
Au Japon, de nombreux mouvements de violence ont pu être observés dans les années 1970 et 80. On retiendra surtout le massacre de l'aéroport de Lod du  perpétré par l'Armée rouge japonaise avec l'aide du FPLP, faisant  et 80 blessés ainsi que l'attentat à la bombe du  contre la société Mitsubishi revendiqué par le Front armé anti-japonais d’Asie du Sud qui lui aura fait  et .

Chronologie 
 1968 : de nombreux autres pays traversés par la vague contestataire, de manière en Italie, mais la situation ouest-allemande capte nettement plus l'attention de la presse française ;
  : Jean-Marcel Bouguereau, journaliste aux Cahiers de Mai, héberge Andreas Baader et Gudrun Ensslin durant leur cavale, sur les recommandations de Daniel Cohn-Bendit, dans l'appartement parisien de Régis Debray, alors incarcéré en Bolivie, et leur fait rencontrer Serge July ;
  : Baader, qui vient d'être libéré par Ulrike Meinhof part dans un camp palestinien en Jordanie ;
 février 1971 : Fusako Shigenobu s'installe au Liban où elle est accueillie par Georges Habache, fondateur du FPLP. Elle assiste aux entraînements du FPLP ; 
  : des militants de l'Armée rouge japonaise s'entraînent au Liban ;
  : 75 grenades M26 volées dans une base américaine et dispersées dans cinq lieux sur quatre continents, d'autres sources situeront le vol début 1972 ;
  : la RAF publie "Sur la conception de la guérilla urbaine" qui s'ouvre sur des citations de Mao Zedong ; 
  : Petra Schelm poursuivie par la police et tuée dans une fusillade ;
  : Margrit Schiller et Holger Meins échappent à une arrestation, blessent un policier ;
  : Margrit Schiller arrêtée, des membres de la RAF tentent de la reprendre, un policier tué et d'autres blessés ;
  : un manifeste de l'Armée rouge japonaise publié par les partisans de Fusako Shigenobu  au Japon affirme son association avec le FPLP  ;
  : un commando de la Gauche prolétarienne enlève et brutalise le député Michel de Grailly, qui parvient à s'échapper ;
  : fusillade mortelle pour Georg von Rauch filé par la police, Bommi Baumann parvient à s'échapper, manifestation de protestation ;
  : Rolf Pohle et Marianne Herzog arrêtés ;
  : Ingeborg Barz, Wolfgang Grundmann et Klaus Jünschke attaquent une banque de Kaiserslautern. L'attaque n'est pas tout de suite attribuée à la RAF, un policier est tué ;
  : le Mouvement du 2 juin est fondé par Bommi Baumann ;
  : l'affaire du chalet Asama laisse Fusako Shigenobu seule leader de l'armée rouge unifiée. Ces purges meurtrières propulsant son nouveau groupe terroriste qui comptera quelque  et fera près de  durant sa période d'activité ;
  : le Mouvement du 2 juin attaque des commissariat ;
  : à Augsbourg, Thomas Weisbecker abattu par la police au cours d'une fusillade ; 
  : Brigades rouges font pour la première fois un enlèvement, Idalgo Macchiarini, dirigeant de la SitSiemens ;
 nuit du  au  : 5 véhicules sont incendiés par cocktail Molotov au dépôt régional Renault de Caen ;
  : la GP, dirigée par Olivier Rolin, kidnappe Robert Nogrette, chef-adjoint chargé des relations sociales à Billancourt, puis le libère deux jours plus tard ;
  : la base américaine de Francfort visée par 3 explosions, tuant un officier américain et blessant quatorze personnes ;
  : deux bombes frappent des locaux de la direction de la police d'Augsbourg ;
  : assassinat d'un commissaire italien par un militant de Lotta Continua ;
  : série d'attaque de la RAF contre la police et des bases américaines ;
  : Massacre de l'aéroport de Lod, en Israël, par l'Armée rouge japonaise, premier attentat-suicide au Moyen-Orient ;
  : contre-attaque de la police lancée contre la RAF ;
  : teach-in du Secours rouge (Allemagne) à Francfort ;
  : arrestation d'Ulrike Meinhof à Hanovre;
  : tous les chefs de la RAF arrêtés;
 été 1972 : fondations des Revolutionäre Zellen par 5 Francfortois;
  : prise d'otages des Jeux olympiques de Munich;
 1973 : le Mossad assassine Mahmoud Hamchari, représentant de l’OLP en France, dans le cadre de en représailles au massacre de Munich, manifestations violentes à Paris ;
  : Prise d'otage de l’ambassade de France à La Haye, téléguidée par Fusako Shigenobu ;
  : Attentat du drugstore Publicis (avec grenades du stock de 75 M26 (grenade) volées en Allemagne en 1972) ;
  : Le Figaro signale le projet de visite de Sartre à Baader, Libération en fait ensuite sa "Une" ; 
  : conférence de presse sur les conditions de détention de la RAF avec Jean-Paul Sartre, Croissant, Me Leclerc, et Alain Geismar ;
   : après 145 jours, fin de la plus longue grève de la faim menée en RFA, couverte tous les jours par Libération ;
  : attentats à la roquette des "commandos palestiniens" à Orly contre El Al (trois blessés) puis six jours après contre un avion israélien (vingt blessés) ;
  : Gabriele Kröcher-Tiedemann, Inge Viett, Ingrid Siepmann Verena Becker et Rolf Pohle parmi les cinq détenus libérés en échange de Peter Lorenz ;
  : Prise d'otages à l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Stockholm, par un « commando Holger Meins » utilisant une des 75 grenades M26 volées, quatre morts  Hanna Elisa Krabbe et Siegfried Hausner arrêtés ;
 décembre 1975 : Prise d'otages du siège de l'OPEP à Vienne, avec Gabriele Kröcher-Tiedemann et Hans-Joachim Klein, trois morts ;
 décembre 1975 : assassinat de Richard Welsh chef de poste de la CIA à Athènes, probablement par un commando d’extrême-gauche, met en difficulté Libération, qui avait publié avant une liste d’agents de la CIA en Europe, sans se poser beaucoup de questions, malgré un travail de recoupement. La CIA a considèré que le journal était au courant de l’identité des assassins, selon l'historien de la presse Laurent Martin ;
  : décès d'Ulrike Meinhof, Libération, seul journal à adhérer à la thèse du suicide déguisé, titre Un crime d'État et publie la photo cadavre d'Holger Meins à côté de celle d'un martyr anonyme d'Auschwitz, brandie depuis 1974 dans des manifestations. Jean-Marcel Bouguereau, parle d'une "longue liste de ces crimes maquillés et préparés de longue date" Pétition de 14 intellectuels « Pour que la lumière soit faite ».

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Zakya Daoud, Maroc : les années de plomb, 1958-1988 : chroniques d'une résistance, Éditions Manucius, 2007.
 Sandrine Lefranc & Daniel Mouchard, « Réconcilier, réprimer : les « années de plomb » en Italie et les transitions démocratiques dans le cône sud latino-américain », Cultures & conflits , 2001, p. 63-89.
 Carmela Lettieri, « L’Italie et ses Années de plomb. Usages sociaux et significations politiques d’une dénomination temporelle », Mots. Les langages du politique , 2008, p. 43-55.
 Mario Mieli, Éléments de critique homosexuelle : Italie, les années de plomb, M. Prearo (Éd.), EPEL, 2008.
 Guido Panvini & Claude Sophie Mazéas, « Terrorisme noir et terrorisme rouge durant les années de plomb : la guerre n'aura pas lieu », Mémoires/Histoire , 2010, p. 50-63 (http://www.cairn.info/l-italie-des-annees-de-plomb--9782746713833-page-50.htm résumé]).
 Diana Quattrocchi-Woisson, « Autour des années de plomb ; Le débat », Mémoire du , 2002, (via CAIRN.info).
 Isabelle Sommier, « « Les années de plomb » : un passé qui ne passe pas », Mouvements , 2003, p. 196-202.
 Isabelle Sommier, « Repentir et dissociation : la fin des « années de plomb » en Italie ? », Cultures & Conflits , 2000.
 Frédéric Vairel, « Le Maroc des années de plomb : équité et réconciliation ? », Politique africaine vol. 96 , 2004, p. 181-195 (résumé).
 Sophi Wahnich « L'amnistie des années de plomb vue de France (2002-2009) », Mémoires/Histoire , 2010, p. 339-353.
 .

Articles connexes

Liens externes 
 « Chronologie : l'Italie des années de plomb », dossier de l'Express.
 « Le Maroc revient sur ses « années de plomb » ».
 Lien sur l'affaire Adriano Sofri, à propos du livre de Carlo Ginzburg, Le juge et l'historien.
 « Affaire Battisti : retour sur les années de plomb (non neutre) », Politis, .

 
Chrononyme
Expression ou néologisme politique

es:Años de plomo (Marruecos)